Fredrik Gyllenborg henviser til:

 Fredrik Gyllenborg (1698–1759)
 Fredrik Gyllenborg (1767–1829)